Женска рукометна репрезентација Холандије у организацији Рукометног савеза Холандије представља Холандију у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси

Олимпијске игре

Светско првенство

Европско првенство

Тренутни састав 
Састав на Светском првенству 2021.

Види још 
 Рукометна репрезентација Холандије

Извори

Спољашње везе 

 Холандски рукометни савез
 Холандија на сајту ЕХФ-а

Холандија
Рукомет
Репрезентација